Французский Дивизион 1 сезона 1936/37 — 5-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Марсель» стал чемпионом в первый раз, набрав 38 очков. Кубок Франции выиграл серебряный призер — «Сошо».
В турнире принимали участие 16 команд. 14 из прошлого сезона и две, которые вышли в Дивизион 1 по результатам турнира в Дивизионе 2 . Дивизион пополнили «Рубе» и «Руан».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Дивизион 1 сезона 1936/1937 
Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 Рубе
 Руан

Клубы, выбывшие в Дивизион 2 сезона 1936/1937 
По итогам сезона 1935/36 в Дивизион 2 выбыли следующие два клуба:
 Валансьен
 Олимпик (Алес)

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Канн» — «Мюлуз»  — 6:4
 «Мюлуз» — «Страсбур»  — 1:9
 Самая крупная победа в гостях:  —8 голов
 «Мюлуз» — «Страсбур»  — 1:9
 Самая крупная победа дома:  7 голов
 «Мец» — «Мюлуз»  — 8:1

Ссылки 
 

1936/1937
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1936 году
Спорт во Франции в 1937 году